Pauphilet est un patronyme français notamment porté par : 
 Albert Pauphilet (1884-1948), universitaire et médiéviste français,
 Bernard Pauphilet (1918-2015), résistant et dirigeant d'entreprise français, fils du précédent.